Дичев — фамилия. Известные носители:
 Дичев, Иван Дмитриевич (1897—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Дичев, Даниэль (1991) — болгарский самбист и дзюдоист.